Le Crépuscule des dieux est un opéra de Richard Wagner ;
 Ludwig ou le Crépuscule des dieux (Ludwig) est un film de Luchino Visconti (1972) inspiré de l'opéra ;
 Le Crépuscule des dieux est une série de bande dessinée ;
 Le Crépuscule des dieux est le troisième tome de la série de romans Amos Daragon ;
 Le Crépuscule des dieux est le troisième tome de la série de bande dessinée Siegfried ;
 Le Crépuscule des dieux est la traduction (erronée) du mot nordique Ragnarök, désignant la fin du monde prophétique de la mythologie nordique ;
 Le Crépuscule des dieux est un roman d'Élémir Bourges